Trần Hưng Đạo (Kon Tum), een phường in Thành phố Kon Tum, provincie Kon Tum.
 Trần Hưng Đạo (Quảng Ngãi), een phường in Thành phố Quảng Ngãi, provincie Quảng Ngãi.
 Trần Hưng Đạo (Bình Định), een phường in Thành phố Quy Nhơn, provincie Bình Định.
 Trần Hưng Đạo (Nam Định), een phường in Thành phố Nam Định, provincie Nam Định.
 Trần Hưng Đạo (Hà Nam), een phường in Thành phố Phủ Lý, provincie Hà Nam.
 Trần Hưng Đạo (Hanoi), een phường in Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hanoi.
 Trần Hưng Đạo (Quảng Ninh), een phường in Thành phố Hạ Long, provincie Quảng Ninh.
 Trần Hưng Đạo (Hải Dương), een phường in Thành phố Hải Dương, provincie Hải Dương.
 Trần Hưng Đạo (Thái Bình), een phường in Thành phố Thái Bình, provincie Thái Bình.
 Trần Hưng Đạo (generaal)